Михил ван Мюссер (; 1643, Роттердам — 20 июня 1705, Амстердам) — нидерландский живописец и график.

Один из нидерландских старых мастеров, писавших свои картины в стиле барокко. Ученик художников Габриэля Метсю, Адриана ван Остаде и Абрахама Ламбертсона ван ден Темпеля. Начинал свою творческую деятельность в Роттердаме; с 1678 года жил и работал в Амстердаме.

Его полотна можно увидеть в крупнейших картинных галереях Нидерландов — амстердамском Рейксмузее, Маурицхёйсе в Гааге, музее Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме.

Литература 
 Winkler-Prins': Geïllustreerde Encyclopaedie, Derde Druk, Uitgevers-Maatschappy «Elsevier», Amsterdam 1910. Zwölfter Teil, S.181

Галерея 

Художники Нидерландов
Графики Нидерландов